USS Nicholas je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Nicholas (FFG-47)
 USS Nicholas (DD-311) 
 USS Nicholas (DD-449)

Nicholas